Козе́льский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области России.

Административный центр — город Козельск.

География 
Район расположен на юго-востоке Калужской области, граничит с Перемышльским, Бабынинским, Мещовским, Сухиничским, Ульяновским районами Калужской области и Суворовским и Белёвским районами Тульской области. Площадь — 1523 км2 (3-е место среди районов после Ульяновского и Малоярославецкого).

Основные реки — Жиздра, Клютома́, Серена.

История 
Район был образован в 1929 году в составе Сухиничского округа Западной области. Его территория входила в состав упразднённого Козельского уезда Калужской губернии.

27 сентября 1937 года Западная область была упразднена, район вошёл в состав Смоленской области.

5 июля 1944 года Козельский район вошёл в состав вновь образованной Калужской области.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (города Козельск и Сосенский) проживают  % населения района.

Административное деление 
Козельский район как административно-территориальная единица включает 16 административно-территориальных единиц: 2 города, 7  сёл и 7 деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 16 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 14 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Козельском районе 173 населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
 В 2017 году упразднено село Клыковского отделения Совхоза «Красный Плодовод» путём включения в село Клыково.
 В 2022 году упразднён хутор Отрада.

Русская православная церковь

Уроженцы 
 Горелов, Лев Николаевич (1922—2018) — советский военачальник, генерал-лейтенант
 Ерохин, Михаил Емельянович (1898—1959) — советский военный деятель, генерал-майор (1942 год).
 Чехарин, Андрей Евсеевич  (1892—1941) — советский военачальник, полковник.

Примечания

Ссылки 
 Общие сведения, экономика
 Сведения на сайте областной администрации